ASGB steht für:
Autonomer Südtiroler Gewerkschaftsbund
 Ausschuss für Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen; Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Siehe auch:

 Asgb. als Abkürzung für Ausgabe

ASGB